Сузе́мское городское поселение — муниципальное образование в центральной и западной части Суземского района Брянской области. Административный центр — посёлок городского типа Суземка.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём объединения дореформенных Суземского поссовета, Денисовского и Краснослободского сельсоветов и частей Зёрновского и Новопогощенского сельсоветов.

Территория поселения прилегает к государственной границе России; здесь действует режим пограничной зоны (кроме пгт Суземка).

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Суземского района
Городские поселения Брянской области